Atila - variante in diverse lingue del nome proprio di persona Attila
Átila (Átila de Carvalho) - calciatore brasiliano
Átila (Átila Teixeira Storni) - giocatore di calcio a 5 brasiliano